Бакни () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение Сельсовет Сутбукский.

География 
Село находится на высоте 1236 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Хуршни, Куркимахи, Шулерчи, Сутбук, Урцаки, Мирзита, Мусклимахи, Урхнища, Уркутамахи 1, Уркутамахи 2.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района